Melby Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Melby Sogn (Halsnæs Kommune)
 Melby Sogn (Nordfyns Kommune)